Хирвисаари ( — Лосиный остров).

Финское название российских островов 
 Васильевский остров — самый большой остров в дельте реки Невы, на территории современного Санкт-Петербурга
 Олений (остров, Вуокса) — крупнейший остров озера Вуокса

Персоналии 
 Лайла Хирвисаари (, 1938 - 2021) — финская писательница.